Peschel ist der Name folgender Personen:

 Peschel (Baumeister) (~1330–1380), Baumeister in Schlesien

Peschel ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Peschel (* 1962), deutscher Mikrobiologe
 Axel Peschel (* 1942), deutscher Radrennfahrer
 Brigitte Peschel (* 1952), österreichische Geschäftsführerin und Politikerin (LIF)
 Carl Gottlieb Peschel (1798–1879), deutscher Maler
 Emil Peschel (1835–1912), deutscher Historiker
 Falko Peschel (* 1965), deutscher Lehrer und Pädagoge
 Frank Peschel (* 1974), deutscher Politiker (AfD)
 Henrik Peschel (* 1967), deutscher Filmregisseur
 Horst Peschel (1909–1989), deutscher Hochschullehrer für Geodäsie
 Ingo Peschel (* 1942), deutscher Physiker
 Johann Peschel (~1535–1599), deutscher Pfarrer
 Johannes Peschel (* 1931), deutscher Bildhauer
 Karin Peschel (1935–2020), deutsche Volkswirtin
 Karl Peschel (1934–2019), deutscher Archäologe
 Klaus Peschel (1941–2019), deutscher Fußballschiedsrichter
 Lore Maria Peschel-Gutzeit (* 1932), deutsche Politikerin (SPD)
 Manfred Peschel (1932–2002), deutscher Mathematiker
 Markus Peschel (* 1971), deutscher Grundschulpädagoge und Sachunterrichtsdidaktiker
 Max Peschel (1886–1969), deutscher Verwaltungsdirektor, Verbandsfunktionär und Politiker (SPD), MdL Bayern
 Milan Peschel (* 1968), deutscher Schauspieler
 Noemi Peschel (* 2001), deutsche rhythmische Sportgymnastin
 Oliver Peschel (* 1964), deutscher Rechtsmediziner
 Oscar Peschel (1826–1875), deutscher Geograph
 Peter Peschel (* 1972), deutscher Fußballspieler

 Uwe Peschel (* 1968), deutscher Radrennfahrer

Siehe auch:
 Milan Pešl (* 1974), deutscher Schauspieler, Sprecher, Autor, Produzent und Musiker
 Peschl
 Pessl